Alden Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Alden Island (Massachusetts)
 Alden Island (Minnesota)